Тина Хуанг () — американская актриса тайваньского происхождения.

Биография 
Родители Тины переехали в Нью-Йорк вместе с её старшими братьями. Тина появилась на свет в Далласе, где жила с матерью, братьями и дедушкой, так как отец, не сумев найти работу в Далласе, остался в Нью-Йорке. Когда Тине было пять лет, семья вернулась в Нью-Йорк. Окончила школу искусств Tisch School of the Arts при Университете Нью-Йорка. Будучи дочерью первого поколения тайваньских эмигрантов, свободно владеет севернокитайским языком.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета